Lista dos principais moto clubes brasileiros e mundial que constam na Wikipédia:.

Moto Clubes do Brasil
Insanos MC
 Abutre's (São Paulo - SP)

Moto clubes de outros países
Hells Angels (EUA)
Vintage Motor Cycle Club Limited (EUA)
Yonkers Motorcycle Club (EUA)

Moto clubes
motoclubes